12-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 21 апреля 1948 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1948.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт